As 8 bzw. AS 8 bezeichnet:
 Airspeed AS 8, britisches Rennflugzeug
 Argus As 8, deutscher Flugmotor

Abkürzung